Palanca se poate referi la:

 Localități din România
 Palanca - localitate din județul Bacău, reședința comunei cu același nume
 Palanca - localitate din județul Giurgiu
 Palanca - localitate din județul Prahova
 Localități din Republica Moldova
 Palanca - sat în raionul Călărași
 Palanca - sat în raionul Drochia, reședința comunei cu același nume
 Palanca - sat în raionul Ștefan Vodă

Vezi și 
 Comuna Palanca (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova